Twilight (englisch „Dämmerung“) steht für: 

 Twilight (1991) (orig. Servants of Twilight), US-amerikanischer Horrorfilm von Jeffrey Obrow (1991)
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilmes Im Zwielicht (1998)
 Originaltitel des Romans Bis(s) zum Morgengrauen von Stephenie Meyer (2005)
 Twilight – Biss zum Morgengrauen, auf diesem Buch basierender Spielfilm (2008)
 Twilight (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Twilight (spanische Band), spanische Power-Metal-Band
 ursprünglicher Name der finnischen Band Deathbound
 Twilight (Lied), ein Song der Band Cover Drive
 Twilight (Lied, 1981), ein Song der britischen Band Electric Light Orchestra (1981)

Twilight ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Twilight (Pennsylvania)
 Twilight (West Virginia)
 Twilight Park, New York

Sonstiges:
 Twilight Bay, Bucht an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Zwielicht